Di seguito una lista di asteroidi dal numero 582001 al 583000 con data di scoperta e scopritore.

582001-582100 

|-
| 582001 - ||  || 31 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582002 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582003 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582004 - ||  || 23 marzo 2003 || Spacewatch
|-
| 582005 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582006 - ||  || 22 febbraio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582007 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 582008 - ||  || 12 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 582009 - ||  || 1º aprile 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 582010 - ||  || 10 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582011 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582012 - ||  || 21 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 582013 - ||  || 28 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582014 - ||  || 22 giugno 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582015 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582016 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582017 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582018 - ||  || 22 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582019 - ||  || 18 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582020 - ||  || 27 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582021 - ||  || 17 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582022 - ||  || 15 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 582023 - ||  || 20 aprile 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582024 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582025 - ||  || 14 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582026 - ||  || 23 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582027 - ||  || 3 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582028 - ||  || 26 maggio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582029 - ||  || 27 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582030 - ||  || 9 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582031 - ||  || 16 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582032 - ||  || 23 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582033 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582034 - ||  || 11 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582035 - ||  || 25 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582036 - ||  || 7 luglio 2003 || Spacewatch
|-
| 582037 - ||  || 9 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582038 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582039 - ||  || 5 novembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582040 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582041 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582042 - ||  || 13 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582043 - ||  || 31 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582044 - ||  || 13 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582045 - ||  || 21 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582046 - ||  || 21 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 582047 - ||  || 13 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582048 - ||  || 12 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 582049 - ||  || 24 settembre 2000 || LINEAR
|-
| 582050 - ||  || 8 agosto 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582051 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582052 - ||  || 5 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582053 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 582054 - ||  || 14 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582055 - ||  || 13 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582056 - ||  || 12 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582057 - ||  || 4 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 582058 - ||  || 10 agosto 2004 || Boattini, A., Luise, F. D.
|-
| 582059 - ||  || 14 settembre 2007 || CSS
|-
| 582060 - ||  || 31 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582061 - ||  || 12 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 582062 - ||  || 1º marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582063 - ||  || 6 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582064 - ||  || 1º aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582065 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582066 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582067 - ||  || 13 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582068 - ||  || 11 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582069 - ||  || 31 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582070 - ||  || 7 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582071 - ||  || 18 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582072 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582073 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582074 - ||  || 9 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582075 - ||  || 13 marzo 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582076 - ||  || 17 dicembre 2012 || ESA OGS
|-
| 582077 - ||  || 13 luglio 2001 || NEAT
|-
| 582078 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582079 - ||  || 10 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 582080 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582081 - ||  || 5 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582082 - ||  || 23 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 582083 - ||  || 6 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 582084 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582085 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582086 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582087 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582088 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582089 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582090 - ||  || 26 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582091 - ||  || 4 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582092 - ||  || 11 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 582093 - ||  || 27 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582094 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582095 - ||  || 29 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582096 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582097 - ||  || 26 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582098 - ||  || 24 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582099 - ||  || 1º novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582100 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|}

582101-582200 

|-
| 582101 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582102 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582103 - ||  || 5 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 582104 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582105 - ||  || 30 ottobre 2011 || Gerke, V.
|-
| 582106 - ||  || 12 agosto 2010 || Spacewatch
|-
| 582107 - ||  || 13 febbraio 2002 || SDSS Collaboration
|-
| 582108 - ||  || 24 novembre 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582109 - ||  || 9 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582110 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582111 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582112 - ||  || 28 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582113 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582114 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582115 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582116 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582117 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582118 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582119 - ||  || 5 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582120 - ||  || 27 agosto 2003 || NEAT
|-
| 582121 - ||  || 22 agosto 1995 || Spacewatch
|-
| 582122 - ||  || 24 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582123 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582124 - ||  || 5 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582125 - ||  || 12 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582126 - ||  || 3 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582127 - ||  || 19 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582128 - ||  || 11 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 582129 - ||  || 16 luglio 2010 || WISE
|-
| 582130 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582131 - ||  || 1º ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582132 - ||  || 24 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582133 - ||  || 20 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582134 - ||  || 17 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582135 - ||  || 18 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582136 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582137 - ||  || 8 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582138 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582139 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582140 - ||  || 5 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582141 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582142 - ||  || 15 febbraio 2013 || ESA OGS
|-
| 582143 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582144 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582145 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582146 - ||  || 19 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 582147 - ||  || 7 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582148 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582149 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582150 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582151 - ||  || 19 gennaio 2012 || CSS
|-
| 582152 - ||  || 6 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582153 - ||  || 1º ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 582154 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582155 - ||  || 23 agosto 2004 || Spacewatch
|-
| 582156 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582157 - ||  || 26 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582158 - ||  || 26 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 582159 - ||  || 11 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582160 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582161 - ||  || 14 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582162 - ||  || 23 aprile 2014 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 582163 - ||  || 18 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582164 - ||  || 11 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582165 - ||  || 8 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582166 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582167 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582168 - ||  || 1º dicembre 1996 || Spacewatch
|-
| 582169 - ||  || 21 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582170 - ||  || 27 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582171 - ||  || 4 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582172 - ||  || 22 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582173 - ||  || 19 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582174 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582175 - ||  || 16 dicembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582176 - ||  || 9 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582177 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582178 - ||  || 28 gennaio 2011 || Spacewatch
|-
| 582179 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582180 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582181 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582182 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582183 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582184 - ||  || 22 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 582185 - ||  || 25 gennaio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582186 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582187 - ||  || 25 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582188 - ||  || 24 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 582189 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582190 - ||  || 28 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582191 - ||  || 28 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 582192 - ||  || 8 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582193 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582194 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582195 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582196 - ||  || 23 giugno 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582197 - ||  || 14 ottobre 2010 || Bickel, W.
|-
| 582198 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582199 - ||  || 24 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582200 - ||  || 29 ottobre 2005 || Mount Lemmon Survey
|}

582201-582300 

|-
| 582201 - ||  || 9 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582202 - ||  || 10 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582203 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582204 - ||  || 17 luglio 2010 || WISE
|-
| 582205 - ||  || 13 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 582206 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582207 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582208 - ||  || 18 dicembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582209 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582210 - ||  || 27 giugno 2004 || Spacewatch
|-
| 582211 - ||  || 27 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582212 - ||  || 6 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 582213 - ||  || 11 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582214 - ||  || 26 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582215 - ||  || 22 gennaio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582216 - ||  || 18 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582217 - ||  || 14 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582218 - ||  || 28 aprile 2014 || Spacewatch
|-
| 582219 - ||  || 23 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582220 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582221 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582222 - ||  || 9 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582223 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582224 - ||  || 8 gennaio 2013 || Spacewatch
|-
| 582225 - ||  || 4 novembre 2005 || LONEOS
|-
| 582226 - ||  || 20 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582227 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 582228 - ||  || 9 luglio 2002 || NEAT
|-
| 582229 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582230 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582231 - ||  || 2 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582232 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582233 - ||  || 30 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582234 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582235 - ||  || 8 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582236 - ||  || 21 luglio 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582237 - ||  || 30 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582238 - ||  || 4 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582239 - ||  || 15 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582240 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582241 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582242 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582243 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582244 - ||  || 17 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582245 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582246 - ||  || 12 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 582247 - ||  || 13 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582248 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582249 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582250 - ||  || 2 maggio 2008 || CSS
|-
| 582251 - ||  || 18 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 582252 - ||  || 10 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582253 - ||  || 6 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582254 - ||  || 10 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 582255 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582256 - ||  || 16 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582257 - ||  || 31 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 582258 - ||  || 25 agosto 2005 || NEAT
|-
| 582259 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582260 - ||  || 8 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 582261 - ||  || 1º ottobre 2005 || LONEOS
|-
| 582262 - ||  || 1º marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582263 - ||  || 29 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582264 - ||  || 20 marzo 2002 || Spacewatch
|-
| 582265 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582266 - ||  || 26 febbraio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582267 - ||  || 28 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582268 - ||  || 23 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582269 - ||  || 17 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582270 - ||  || 14 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 582271 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582272 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 582273 - ||  || 18 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582274 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582275 - ||  || 27 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582276 - ||  || 27 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 582277 - ||  || 12 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582278 - ||  || 18 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 582279 - ||  || 15 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 582280 - ||  || 25 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 582281 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582282 - ||  || 18 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 582283 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582284 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582285 - ||  || 28 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582286 - ||  || 17 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582287 - ||  || 13 settembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582288 - ||  || 8 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582289 - ||  || 31 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 582290 - ||  || 3 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582291 - ||  || 5 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582292 - ||  || 8 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 582293 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582294 - ||  || 29 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582295 - ||  || 16 aprile 2013 || Cerro Tololo-DECam
|-
| 582296 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582297 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582298 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582299 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582300 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|}

582301-582400 

|-
| 582301 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582302 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582303 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582304 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582305 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582306 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582307 - ||  || 18 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582308 - ||  || 19 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582309 - ||  || 21 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582310 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582311 - ||  || 23 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582312 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582313 - ||  || 3 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 582314 - ||  || 19 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582315 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582316 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582317 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582318 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582319 - ||  || 19 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582320 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582321 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582322 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582323 - ||  || 23 settembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582324 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582325 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582326 - ||  || 1º ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582327 - ||  || 14 settembre 2006 || CSS
|-
| 582328 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582329 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582330 - ||  || 11 ottobre 2010 || Spacewatch
|-
| 582331 - ||  || 29 luglio 2009 || Spacewatch
|-
| 582332 - ||  || 17 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582333 - ||  || 6 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 582334 - ||  || 21 novembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582335 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582336 - ||  || 14 settembre 2002 || NEAT
|-
| 582337 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582338 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582339 - ||  || 30 maggio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582340 - ||  || 25 febbraio 2012 || Elenin, L.
|-
| 582341 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 582342 - ||  || 8 aprile 2002 || Spacewatch
|-
| 582343 - ||  || 22 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582344 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582345 - ||  || 16 marzo 2004 || Spacewatch
|-
| 582346 - ||  || 19 gennaio 2012 || Spacewatch
|-
| 582347 - ||  || 14 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582348 - ||  || 18 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 582349 - ||  || 18 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582350 - ||  || 1º aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582351 - ||  || 21 dicembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582352 - ||  || 8 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582353 - ||  || 4 agosto 2005 || NEAT
|-
| 582354 - ||  || 1º novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582355 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582356 - ||  || 3 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582357 - ||  || 29 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 582358 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582359 - ||  || 10 dicembre 2012 || Spacewatch
|-
| 582360 - ||  || 28 marzo 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582361 - ||  || 20 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582362 - ||  || 4 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582363 - ||  || 2 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582364 - ||  || 8 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582365 - ||  || 30 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582366 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582367 - ||  || 8 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582368 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582369 - ||  || 18 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582370 - ||  || 21 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582371 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582372 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582373 - ||  || 17 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582374 - ||  || 26 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582375 - ||  || 29 giugno 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582376 - ||  || 11 maggio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582377 - ||  || 17 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582378 - ||  || 14 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 582379 - ||  || 28 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582380 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582381 - ||  || 22 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582382 - ||  || 9 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 582383 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582384 - ||  || 28 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582385 - ||  || 26 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582386 - ||  || 22 novembre 2009 || Spacewatch
|-
| 582387 - ||  || 26 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582388 - ||  || 25 settembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582389 - ||  || 30 settembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582390 - ||  || 20 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582391 - ||  || 19 aprile 2007 || Spacewatch
|-
| 582392 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582393 - ||  || 28 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582394 - ||  || 6 marzo 2002 || McNaught, R. H.
|-
| 582395 - ||  || 30 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582396 - ||  || 1º maggio 1994 || Spacewatch
|-
| 582397 - ||  || 25 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582398 - ||  || 12 settembre 2002 || NEAT
|-
| 582399 - ||  || 11 ottobre 2015 || Space Surveillance Telescope
|-
| 582400 - ||  || 6 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|}

582401-582500 

|-
| 582401 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582402 - ||  || 2 ottobre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582403 - ||  || 30 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582404 - ||  || 29 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582405 - ||  || 6 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582406 - ||  || 2 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582407 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582408 - ||  || 29 marzo 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582409 - ||  || 9 ottobre 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 582410 - ||  || 10 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582411 - ||  || 1º novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582412 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582413 - ||  || 5 aprile 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582414 - ||  || 24 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582415 - ||  || 2 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582416 - ||  || 13 marzo 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582417 - ||  || 3 dicembre 2010 || Spacewatch
|-
| 582418 - ||  || 13 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582419 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582420 - ||  || 11 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582421 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582422 - ||  || 23 aprile 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582423 - ||  || 2 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582424 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582425 - ||  || 1º febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582426 - ||  || 28 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582427 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582428 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582429 - ||  || 8 febbraio 2013 || Spacewatch
|-
| 582430 - ||  || 9 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582431 - ||  || 2 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582432 - ||  || 11 ottobre 2015 || Rinner, C.
|-
| 582433 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582434 - ||  || 13 marzo 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582435 - ||  || 11 ottobre 2015 || PMO NEO Survey Program
|-
| 582436 - ||  || 14 aprile 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582437 - ||  || 12 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582438 - ||  || 25 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582439 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582440 - ||  || 30 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582441 - ||  || 8 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 582442 - ||  || 3 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582443 - ||  || 15 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582444 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582445 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582446 - ||  || 11 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582447 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582448 - ||  || 1º ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582449 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582450 - ||  || 21 agosto 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582451 - ||  || 28 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582452 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582453 - ||  || 15 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582454 - ||  || 10 ottobre 2007 || CSS
|-
| 582455 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582456 - ||  || 5 novembre 2004 || NEAT
|-
| 582457 - ||  || 22 ottobre 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582458 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582459 - ||  || 30 agosto 2005 || Spacewatch
|-
| 582460 - ||  || 28 aprile 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582461 - ||  || 18 dicembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582462 - ||  || 31 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582463 - ||  || 18 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582464 - ||  || 23 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582465 - ||  || 17 settembre 2004 || Spacewatch
|-
| 582466 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582467 - ||  || 12 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582468 - ||  || 10 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582469 - ||  || 5 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582470 - ||  || 21 settembre 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582471 - ||  || 9 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582472 - ||  || 17 agosto 2009 || Spacewatch
|-
| 582473 - ||  || 19 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582474 - ||  || 23 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582475 - ||  || 30 luglio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582476 - ||  || 13 marzo 2013 || Spacewatch
|-
| 582477 - ||  || 19 marzo 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582478 - ||  || 25 settembre 2009 || Spacewatch
|-
| 582479 - ||  || 21 dicembre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582480 - ||  || 15 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582481 - ||  || 16 marzo 2004 || Mauna Kea
|-
| 582482 - ||  || 23 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582483 - ||  || 6 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582484 - ||  || 5 ottobre 2004 || Spacewatch
|-
| 582485 - ||  || 31 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582486 - ||  || 2 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582487 - ||  || 6 novembre 2015 || CSS
|-
| 582488 - ||  || 7 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582489 - ||  || 9 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582490 - ||  || 4 maggio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582491 - ||  || 26 maggio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582492 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 582493 - ||  || 4 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 582494 - ||  || 27 ottobre 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582495 - ||  || 10 marzo 2010 || OAM Observatory
|-
| 582496 - ||  || 8 aprile 2010 || Spacewatch
|-
| 582497 - ||  || 13 febbraio 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582498 - ||  || 27 agosto 2005 || NEAT
|-
| 582499 - ||  || 7 dicembre 2004 || LINEAR
|-
| 582500 - ||  || 23 dicembre 2012 || Pan-STARRS 1
|}

582501-582600 

|-
| 582501 - ||  || 19 novembre 2008 || CSS
|-
| 582502 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582503 - ||  || 1º dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582504 - ||  || 24 agosto 2008 || Spacewatch
|-
| 582505 - ||  || 12 dicembre 2004 || LONEOS
|-
| 582506 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 582507 - ||  || 9 novembre 1996 || Spacewatch
|-
| 582508 - ||  || 3 settembre 2014 || CSS
|-
| 582509 - ||  || 23 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582510 - ||  || 30 luglio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582511 - ||  || 2 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582512 - ||  || 10 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582513 - ||  || 3 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582514 - ||  || 6 settembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582515 - ||  || 2 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582516 - ||  || 10 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582517 - ||  || 14 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582518 - ||  || 7 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582519 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582520 - ||  || 7 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 582521 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582522 - ||  || 11 gennaio 2010 || Spacewatch
|-
| 582523 - ||  || 25 luglio 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582524 - ||  || 26 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582525 - ||  || 22 ottobre 2006 || Spacewatch
|-
| 582526 - ||  || 8 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582527 - ||  || 31 agosto 2005 || NEAT
|-
| 582528 - ||  || 20 agosto 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582529 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582530 - ||  || 25 aprile 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582531 - ||  || 26 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 582532 - ||  || 31 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582533 - ||  || 1º ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582534 - ||  || 27 aprile 2001 || Spacewatch
|-
| 582535 - ||  || 3 novembre 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582536 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582537 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582538 - ||  || 9 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582539 - ||  || 8 ottobre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582540 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582541 - ||  || 30 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 582542 - ||  || 26 marzo 2003 || NEAT
|-
| 582543 - ||  || 16 aprile 2007 || CSS
|-
| 582544 - ||  || 1º aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582545 - ||  || 25 ottobre 2008 || CSS
|-
| 582546 - ||  || 26 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 582547 - ||  || 2 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582548 - ||  || 8 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582549 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582550 - ||  || 26 ottobre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582551 - ||  || 28 luglio 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582552 - ||  || 30 luglio 2005 || NEAT
|-
| 582553 - ||  || 12 marzo 2010 || CSS
|-
| 582554 - ||  || 25 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582555 - ||  || 29 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582556 - ||  || 23 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582557 - ||  || 29 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582558 - ||  || 24 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582559 - ||  || 22 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582560 - ||  || 8 ottobre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582561 - ||  || 6 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582562 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 582563 - ||  || 26 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 582564 - ||  || 14 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 582565 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582566 - ||  || 3 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582567 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582568 - ||  || 6 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582569 - ||  || 20 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582570 - ||  || 23 settembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582571 - ||  || 15 febbraio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582572 - ||  || 13 maggio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582573 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 582574 - ||  || 10 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582575 - ||  || 11 giugno 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582576 - ||  || 18 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582577 - ||  || 16 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582578 - ||  || 13 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582579 - ||  || 11 novembre 2004 || Spacewatch
|-
| 582580 - ||  || 3 ottobre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582581 - ||  || 20 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 582582 - ||  || 1º giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582583 - ||  || 23 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582584 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582585 - ||  || 17 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582586 - ||  || 28 maggio 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582587 - ||  || 3 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582588 - ||  || 7 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582589 - ||  || 1º luglio 2011 || Spacewatch
|-
| 582590 - ||  || 18 giugno 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582591 - ||  || 10 maggio 2003 || Spacewatch
|-
| 582592 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582593 - ||  || 30 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582594 - ||  || 20 giugno 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582595 - ||  || 4 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582596 - ||  || 23 marzo 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582597 - ||  || 17 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582598 - ||  || 15 novembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582599 - ||  || 16 febbraio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582600 - ||  || 17 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|}

582601-582700 

|-
| 582601 - ||  || 20 settembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582602 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 582603 - ||  || 30 ottobre 2002 || NEAT
|-
| 582604 - ||  || 7 novembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582605 - ||  || 22 ottobre 2008 || Spacewatch
|-
| 582606 - ||  || 21 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582607 - ||  || 29 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582608 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582609 - ||  || 13 gennaio 2013 || ESA OGS
|-
| 582610 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582611 - ||  || 1º ottobre 2011 || Spacewatch
|-
| 582612 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582613 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582614 - ||  || 4 settembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582615 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582616 - ||  || 25 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582617 - ||  || 13 luglio 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582618 - ||  || 31 maggio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582619 - ||  || 16 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582620 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582621 - ||  || 29 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582622 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582623 - ||  || 1º ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582624 - ||  || 18 gennaio 2012 || CSS
|-
| 582625 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582626 - ||  || 15 gennaio 2005 || Spacewatch
|-
| 582627 - ||  || 3 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582628 - ||  || 1º settembre 2005 || NEAT
|-
| 582629 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582630 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582631 - ||  || 26 ottobre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582632 - ||  || 10 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582633 - ||  || 8 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582634 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582635 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582636 - ||  || 8 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582637 - ||  || 4 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582638 - ||  || 16 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582639 - ||  || 13 settembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582640 - ||  || 30 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582641 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582642 - ||  || 18 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582643 - ||  || 16 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582644 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582645 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582646 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582647 - ||  || 19 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582648 - ||  || 21 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 582649 - ||  || 18 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582650 - ||  || 26 settembre 2011 || Bickel, W.
|-
| 582651 - ||  || 30 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582652 - ||  || 9 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582653 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582654 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 582655 - ||  || 29 gennaio 2012 || CSS
|-
| 582656 - ||  || 8 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582657 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582658 - ||  || 11 ottobre 2007 || Spacewatch
|-
| 582659 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582660 - ||  || 9 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 582661 - ||  || 18 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582662 - ||  || 27 febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 582663 - ||  || 13 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582664 - ||  || 28 dicembre 2005 || Spacewatch
|-
| 582665 - ||  || 19 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582666 - ||  || 26 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582667 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582668 - ||  || 26 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582669 - ||  || 10 dicembre 2004 || Spacewatch
|-
| 582670 - ||  || 24 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582671 - ||  || 16 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582672 - ||  || 8 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582673 - ||  || 6 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582674 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 582675 - ||  || 25 gennaio 2009 || Spacewatch
|-
| 582676 - ||  || 19 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 582677 - ||  || 2 marzo 2001 || Spacewatch
|-
| 582678 - ||  || 1º novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582679 - ||  || 25 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582680 - ||  || 14 dicembre 1998 || Spacewatch
|-
| 582681 - ||  || 18 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582682 - ||  || 24 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 582683 - ||  || 13 marzo 2013 || Palomar Transient Factory
|-
| 582684 - ||  || 22 novembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582685 - ||  || 21 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582686 - ||  || 27 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 582687 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582688 - ||  || 17 novembre 2001 || LINEAR
|-
| 582689 - ||  || 31 dicembre 2007 || CSS
|-
| 582690 - ||  || 20 giugno 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582691 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582692 - ||  || 18 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582693 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582694 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582695 - ||  || 21 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 582696 - ||  || 31 dicembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582697 - ||  || 11 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582698 - ||  || 28 settembre 2003 || Spacewatch
|-
| 582699 - ||  || 12 novembre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582700 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|}

582701-582800 

|-
| 582701 - ||  || 2 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 582702 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582703 - ||  || 27 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 582704 - ||  || 13 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582705 - ||  || 17 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582706 - ||  || 19 giugno 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582707 - ||  || 24 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582708 - ||  || 1º gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582709 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582710 - ||  || 18 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 582711 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582712 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582713 - ||  || 29 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582714 - ||  || 25 ottobre 2005 || Spacewatch
|-
| 582715 - ||  || 31 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582716 - ||  || 1º luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582717 - ||  || 8 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 582718 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582719 - ||  || 15 marzo 2004 || NEAT
|-
| 582720 - ||  || 11 gennaio 2016 || Borisov, G.
|-
| 582721 - ||  || 24 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 582722 - ||  || 28 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 582723 - ||  || 25 marzo 2006 || NEAT
|-
| 582724 - ||  || 13 maggio 2009 || Spacewatch
|-
| 582725 - ||  || 4 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582726 - ||  || 13 dicembre 2012 || Sarneczky, K.
|-
| 582727 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582728 - ||  || 6 febbraio 2005 || Bickel, W.
|-
| 582729 - ||  || 22 aprile 2013 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582730 - ||  || 29 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582731 - ||  || 3 febbraio 2008 || CSS
|-
| 582732 - ||  || 31 ottobre 2013 || Spacewatch
|-
| 582733 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582734 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582735 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582736 - ||  || 9 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582737 - ||  || 3 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582738 - ||  || 12 gennaio 2016 || Spacewatch
|-
| 582739 - ||  || 24 febbraio 2003 || CINEOS
|-
| 582740 - ||  || 21 febbraio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582741 - ||  || 28 gennaio 2006 || Spacewatch
|-
| 582742 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582743 - ||  || 24 gennaio 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582744 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582745 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582746 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582747 - ||  || 9 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582748 - ||  || 1º marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582749 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582750 - ||  || 14 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582751 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582752 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582753 - ||  || 14 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 582754 - ||  || 31 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582755 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582756 - ||  || 5 marzo 2008 || CSS
|-
| 582757 - ||  || 28 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582758 - ||  || 3 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582759 - ||  || 18 dicembre 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582760 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582761 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582762 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582763 - ||  || 16 settembre 2006 || Spacewatch
|-
| 582764 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582765 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582766 - ||  || 16 novembre 2006 || Spacewatch
|-
| 582767 - ||  || 9 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582768 - ||  || 19 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582769 - ||  || 14 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 582770 - ||  || 15 maggio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582771 - ||  || 11 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582772 - ||  || 1º dicembre 2014 || Spacewatch
|-
| 582773 - ||  || 2 ottobre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582774 - ||  || 14 gennaio 1996 || Spacewatch
|-
| 582775 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582776 - ||  || 13 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582777 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582778 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582779 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582780 - ||  || 2 ottobre 2014 || Spacewatch
|-
| 582781 - ||  || 11 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582782 - ||  || 7 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582783 - ||  || 9 gennaio 2007 || Spacewatch
|-
| 582784 - ||  || 27 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582785 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582786 - ||  || 21 aprile 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582787 - ||  || 27 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582788 - ||  || 26 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582789 - ||  || 2 febbraio 2005 || Spacewatch
|-
| 582790 - ||  || 4 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582791 - ||  || 18 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 582792 - ||  || 8 luglio 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582793 - ||  || 9 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582794 - ||  || 23 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582795 - ||  || 10 marzo 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582796 - ||  || 21 ottobre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582797 - ||  || 9 marzo 2002 || NEAT
|-
| 582798 - ||  || 25 settembre 1998 || Spacewatch
|-
| 582799 - ||  || 1º marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582800 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|}

582801-582900 

|-
| 582801 - ||  || 7 ottobre 2005 || Mauna Kea
|-
| 582802 - ||  || 5 dicembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582803 - ||  || 26 ottobre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582804 - ||  || 12 aprile 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582805 - ||  || 28 novembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582806 - ||  || 9 agosto 2007 || Spacewatch
|-
| 582807 - ||  || 6 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 582808 - ||  || 10 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582809 - ||  || 14 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582810 - ||  || 21 agosto 2004 || Mauna Kea
|-
| 582811 - ||  || 17 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582812 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582813 - ||  || 13 aprile 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582814 - ||  || 18 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582815 - ||  || 29 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582816 - ||  || 1º luglio 2008 || Spacewatch
|-
| 582817 - ||  || 28 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582818 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582819 - ||  || 29 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582820 - ||  || 28 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582821 - ||  || 13 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582822 - ||  || 8 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582823 - ||  || 2 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582824 - ||  || 31 marzo 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 582825 - ||  || 26 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582826 - ||  || 25 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582827 - ||  || 2 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 582828 - ||  || 18 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582829 - ||  || 16 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582830 - ||  || 29 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 582831 - ||  || 19 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582832 - ||  || 3 marzo 2008 || PMO NEO Survey Program
|-
| 582833 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582834 - ||  || 3 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582835 - ||  || 17 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582836 - ||  || 12 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 582837 - ||  || 1º febbraio 2009 || Spacewatch
|-
| 582838 - ||  || 28 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582839 - ||  || 20 gennaio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582840 - ||  || 19 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 582841 - ||  || 2 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 582842 - ||  || 1º febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582843 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582844 - ||  || 12 luglio 2007 || OAM Observatory
|-
| 582845 - ||  || 17 novembre 2008 || Spacewatch
|-
| 582846 - ||  || 13 dicembre 2006 || Spacewatch
|-
| 582847 - ||  || 27 febbraio 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582848 - ||  || 2 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582849 - ||  || 31 agosto 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582850 - ||  || 22 ottobre 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 582851 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582852 - ||  || 28 giugno 2006 || Siding Spring Survey
|-
| 582853 - ||  || 28 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582854 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582855 - ||  || 15 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582856 - ||  || 30 aprile 2009 || Spacewatch
|-
| 582857 - ||  || 25 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582858 - ||  || 20 marzo 1999 || SDSS Collaboration
|-
| 582859 - ||  || 29 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582860 - ||  || 18 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582861 - ||  || 19 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582862 - ||  || 3 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582863 - ||  || 10 maggio 2004 || CSS
|-
| 582864 - ||  || 18 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582865 - ||  || 16 gennaio 2016 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582866 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582867 - ||  || 20 dicembre 2004 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582868 - ||  || 1º febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582869 - ||  || 29 marzo 2008 || CSS
|-
| 582870 - ||  || 14 marzo 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582871 - ||  || 2 maggio 2009 || Cerro Burek
|-
| 582872 - ||  || 17 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582873 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582874 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582875 - ||  || 5 luglio 2005 || Spacewatch
|-
| 582876 - ||  || 20 maggio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582877 - ||  || 25 novembre 2011 || Pan-STARRS 1
|-
| 582878 - ||  || 13 ottobre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582879 - ||  || 16 novembre 2003 || Spacewatch
|-
| 582880 - ||  || 9 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 582881 - ||  || 13 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582882 - ||  || 19 gennaio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582883 - ||  || 28 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582884 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582885 - ||  || 13 febbraio 2005 || Boattini, A.
|-
| 582886 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582887 - ||  || 4 settembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582888 - ||  || 29 febbraio 2004 || Spacewatch
|-
| 582889 - ||  || 16 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582890 - ||  || 5 giugno 2005 || Spacewatch
|-
| 582891 - ||  || 15 ottobre 2001 || NEAT
|-
| 582892 - ||  || 27 marzo 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582893 - ||  || 29 febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582894 - ||  || 2 gennaio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582895 - ||  || 22 novembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582896 - ||  || 13 marzo 2005 || Spacewatch
|-
| 582897 - ||  || 20 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582898 - ||  || 21 dicembre 2006 || Wasserman, L. H.
|-
| 582899 - ||  || 29 marzo 2009 || Spacewatch
|-
| 582900 - ||  || 3 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|}

582901-583000 

|-
| 582901 - ||  || 27 dicembre 2011 || Spacewatch
|-
| 582902 - ||  || 30 dicembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582903 - ||  || 8 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582904 - ||  || 31 luglio 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582905 - ||  || 1º settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582906 - ||  || 13 novembre 2007 || Spacewatch
|-
| 582907 - ||  || 9 dicembre 2015 || Pan-STARRS 1
|-
| 582908 - ||  || 15 aprile 2005 || Spacewatch
|-
| 582909 - ||  || 4 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582910 - ||  || 17 novembre 2011 || Farkas, A.
|-
| 582911 - ||  || 24 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582912 - ||  || 24 settembre 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582913 - ||  || 7 giugno 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582914 - ||  || 14 ottobre 2007 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582915 - ||  || 28 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582916 - ||  || 16 gennaio 2005 || Mauna Kea
|-
| 582917 - ||  || 28 agosto 2005 || LONEOS
|-
| 582918 - ||  || 13 marzo 2008 || Spacewatch
|-
| 582919 - ||  || 11 aprile 2005 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582920 - ||  || 29 gennaio 2003 || SDSS Collaboration
|-
| 582921 - ||  || 14 settembre 2006 || Masiero, J., Jedicke, R.
|-
| 582922 - ||  || 9 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582923 - ||  || 26 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582924 - ||  || 30 agosto 2014 || CSS
|-
| 582925 - ||  || 23 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582926 - ||  || 19 agosto 2001 || Cerro Tololo
|-
| 582927 - ||  || 18 gennaio 2008 || Spacewatch
|-
| 582928 Smriglio ||  || 23 febbraio 2012 || K. Černis, R. P. Boyle
|-
| 582929 - ||  || 1º febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 582930 - ||  || 2 settembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582931 - ||  || 13 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582932 - ||  || 27 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582933 - ||  || 7 giugno 2013 || Ory, M.
|-
| 582934 - ||  || 17 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 582935 - ||  || 11 febbraio 1999 || LINEAR
|-
| 582936 - ||  || 24 giugno 2005 || NEAT
|-
| 582937 - ||  || 7 aprile 2003 || LINEAR
|-
| 582938 - ||  || 25 aprile 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582939 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582940 - ||  || 29 gennaio 1995 || Spacewatch
|-
| 582941 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582942 - ||  || 1º febbraio 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582943 - ||  || 25 settembre 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582944 - ||  || 14 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582945 - ||  || 13 novembre 2010 || Spacewatch
|-
| 582946 - ||  || 9 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582947 - ||  || 16 gennaio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582948 - ||  || 9 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582949 - ||  || 14 gennaio 1994 || Spacewatch
|-
| 582950 - ||  || 30 agosto 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582951 - ||  || 12 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582952 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582953 - ||  || 27 novembre 2006 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582954 - ||  || 10 marzo 2003 || NEAT
|-
| 582955 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582956 - ||  || 26 settembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582957 - ||  || 20 aprile 2012 || Spacewatch
|-
| 582958 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582959 - ||  || 26 luglio 2008 || Siding Spring Survey
|-
| 582960 - ||  || 11 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582961 - ||  || 5 marzo 2012 || Spacewatch
|-
| 582962 - ||  || 15 marzo 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582963 - ||  || 2 febbraio 2008 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582964 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582965 - ||  || 7 febbraio 2002 || NEAT
|-
| 582966 - ||  || 20 aprile 2009 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582967 - ||  || 10 settembre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582968 - ||  || 14 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582969 - ||  || 16 ottobre 2003 || Spacewatch
|-
| 582970 - ||  || 3 novembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582971 - ||  || 25 luglio 2012 || Hug, G.
|-
| 582972 - ||  || 16 febbraio 2012 || Elenin, L.
|-
| 582973 - ||  || 4 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582974 - ||  || 15 marzo 2012 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582975 - ||  || 27 febbraio 2012 || Pan-STARRS 1
|-
| 582976 - ||  || 29 febbraio 2008 || Spacewatch
|-
| 582977 - ||  || 21 settembre 2001 || SDSS Collaboration
|-
| 582978 - ||  || 29 aprile 2003 || Spacewatch
|-
| 582979 - ||  || 5 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 582980 - ||  || 27 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582981 - ||  || 13 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582982 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582983 - ||  || 21 febbraio 2007 || Spacewatch
|-
| 582984 - ||  || 27 novembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582985 - ||  || 25 febbraio 2012 || Spacewatch
|-
| 582986 - ||  || 3 ottobre 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582987 - ||  || 21 febbraio 2003 || NEAT
|-
| 582988 - ||  || 21 novembre 2014 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582989 - ||  || 29 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582990 - ||  || 14 aprile 2008 || Spacewatch
|-
| 582991 - ||  || 4 gennaio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582992 - ||  || 10 febbraio 2011 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582993 - ||  || 9 febbraio 2015 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582994 - ||  || 27 dicembre 2014 || Pan-STARRS 1
|-
| 582995 - ||  || 15 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582996 - ||  || 10 dicembre 2010 || Mount Lemmon Survey
|-
| 582997 - ||  || 12 agosto 2013 || Pan-STARRS 1
|-
| 582998 - ||  || 20 giugno 2012 || ESA OGS
|-
| 582999 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|-
| 583000 - ||  || 11 febbraio 2016 || Pan-STARRS 1
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0582001